Citapen (Japara), een plaats in Indonesië
Citapen (Ciawi), een plaats in Indonesië
Citapen (Cihampelas), een plaats in Indonesië
Citapen (Hantara), een plaats in Indonesië